Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2019 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 30. September bis 2. Oktober im Zuge einer Doppel-WM mit den Junioren in Valencia, Spanien statt.

Modus 
Erstmals wurde eine Damen-Weltmeisterschaft mit 24 Teilnehmerinnen ausgetragen. Gespielt wurde in der Vorrunde in acht Gruppen zu je drei Spielerinnen im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Ab 2019 wurde das Preisgeld für die Damenweltmeisterschaft verdoppelt.

Teilnehmerinnen 
Zum ersten Mal nahm eine Spielerin aus Vietnam an der Weltmeisterschaft teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen: Durch die Absage von Tuong Phung Kien rückt die Belgierin Jaimie Buelens ins Teilnehmerinnenfeld nach.
 Titelverteidigerin: 1
 CEB: 11
 CPB: 5
 ACBC: 6
 ACC: -
 organisierende Verband (Wildcard): UMB: 1

Gruppenphase 
Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 25 Punkte.
Die Gruppeneinteilung war wie folgt:

Quellen:

K.-o.-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde auf 30 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wurde die Entscheidung mit Penalty entschieden.

Quellen:

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
  (englisch)
 Offizielle Turnierseite der UMB

Einzelnachweise 

2019
WeltmeisterschaftderDamen 2019
Billardturnier in Valencia